Louis Dekker (Carré) (1902-1996), bedrijfsleider van theater Carré
 Louis Dekker (roeier) (1894-1973), Nederlands roeier